est la formule brute de plusieurs isomères.

 cobalamine ou vitamine B12, numéro CAS 
 cobamamide, numéro CAS